Международните серии 500 на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP World Tour 500) се състоят от 13 турнира в една календарна година както следва: Ротердам, Рио де Жанейро, Дубай, Акапулко, Барселона, Лондон(Куинс), Хале, Хамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Виена и Базел. От тях три се провеждат на клей (Рио де Жанейро, Барселона, Хамбург), два на трева (Лондон, Хале), а останалите на твърда настилка. Те са третото ниво по значимост в световния тенис (Световния Тур), след четирите турнира от Големия шлем и десетте турнира (девет от сериите Мастърс 1000 и заключителния турнир на най-добрите осем тенисисти през календарната година).

Турнирите от категория 500 на ATP са наречени по този начин тъй като, шампионът на всеки един от тях получава 500 точки за световната ранглиста.

Вижте също 
 Финален турнир на Световния тур на ATP (ATP World Tour Finals)
 Турнири от сериите Мастърс (ATP World Tour Masters 1000)
 Турнири от сериите 250 (ATP World Tour 250)

Източници 
 ATP World Tour (www.atpworldtour.com)

ATP Тур